Shunsuke Togami (japanisch , Togami Shunsuke; * 24. August 2001 in der Präfektur Mie) ist ein japanischer Tischtennisspieler. Bei der Asienmeisterschaft 2021 gewann er Gold im Doppel sowie Mixed und holte Bronze im Einzel und mit der Mannschaft. Nach einem Finalsieg über Kenta Matsudaira wurde er 2022 japanischer Meister. Ein Jahr später verteidigte er den Titel, indem er im Endspiel gegen Tomokazu Harimoto gewann.

Von 2018 bis 2020 spielte er beim japanischen Verein T.T Saitama, danach wechselte er zum Ryukyu Asteeda. Seit 2022 spielt er für TTF Liebherr Ochsenhausen in der deutschen Bundesliga.

Turnierergebnisse

Weblinks 

 Shunsuke Togami Spielerprofil auf der Website des Tischtennis-Weltverbandes ittf.com (englisch) (abgerufen am 2. Juli 2022)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Japan)
Tischtennisspieler (TTF Ochsenhausen)
Asienmeister (Tischtennis)
Japaner
Geboren 2001
Mann